Піндар Кіноскефальський — давньогрецький поет
 Піндар Ефеський — тиран давньогрецького міста Ефес

а також:

 Піндар — річка в індійському штаті Уттаракханд
 Піндар — містечко у Західній Австралії
 «Піндар» — військовий бункер у Лондоні